Miejscowości w Polsce: 
 Młodzianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Młodzianowo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Młodzianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk

Zobacz też: Jankowo-Młodzianowo